Název Kamenný vrch má v Česku více vrcholů:
 1. Kamenný vrch (Přední Dunajovický hřbet) (223 m) – vrch jihovýchodně od obce Novosedly v okrese Břeclav 
 2. Kamenný vrch (Výrovická pahorkatina) (245 m) – vrch jihovýchodně od okresního města Znojmo 
 3. Kamenný vrch (Střelická pahorkatina) (284 m) – vrch severovýchodně nad městem Dolní Kounice v okrese Brno-venkov 
 4. Kamenný vrch (Vyskeřská vrchovina) (339 m) – vrch jihovýchodně od obce Troskovice v okrese Semily 
 5. Kamenný vrch (Divácká vrchovina) (343 m) – vrch severovýchodně od města Hustopeče v okrese Břeclav 
 6. Kamenný vrch (Vlčnovská pahorkatina) (348 m) – vrch jižně od obce Podolí v okrese Uherské Hradiště 
 7. Kamenný vrch (Malešovská pahorkatina) (371 m) – vrch jihozápadně od vsi Chotouchov, části obce Kořenice v okrese Kolín 
 8. Kamenný vrch (Polomené hory) (382 m) – vrch východně od vsi Dubá, části města Dubá v okrese Česká Lípa 
 9. Kamenný vrch (Rakovnická kotlina) (410 m) – vrch jižně od obce Svojetín v okrese Rakovník 
 10. Kamenný vrch (Albrechtická vrchovina) (412 m) – vrch severně od vsi Václavice, části města Hrádek nad Nisou v okrese Liberec 
 11. Kamenný vrch (Novopacká vrchovina) (424 m) – vrch severně od vsi Hřídelec, části města Lázně Bělohrad v okrese Jičín 
 12. Kamenný vrch (Jinošská pahorkatina) (436 m) – vrch nad obcí Lukovany v okrese Brno-venkov 
 13. Kamenný vrch (Frýdlantská pahorkatina) (444 m) – vrch severovýchodně od obce Horní Řasnice v okrese Liberec 
 14. Kamenný vrch (Hromnická pahorkatina, rybnická část) (453 m) – vrch od obce Hromnice v okrese Plzeň-sever 
 15. Kamenný vrch (Černokostelecká pahorkatina) (456 m) – vrch jihozápadně od vsi Radlice, části obce Barchovice v okrese Kolín 
 16. Kamenný vrch (Supíkovická pahorkatina) (459 m) – vrch západně od obce Velké Kunětice v okrese Jeseník 
 17. Kamenný vrch (Hromnická pahorkatina, oborská část) (460 m) – vrch západně od obce Dobříč v okrese Plzeň-sever 
 18. Kamenný vrch (Zákupská pahorkatina) (462 m) – vrch severně od vsi Heřmanice v Podještědí, části města Jablonné v Podještědí v okrese Liberec 
 19. Kamenný vrch (Chlumská pahorkatina) (480 m) – vrch jihozápadně od obce Příbraz v okrese Jindřichův Hradec 
 20. Kamenný vrch (Rosovická pahorkatina) (486 m) – vrch západně od obce Rosovice v okrese Příbram 
 21. Kamenný vrch (Strašická vrchovina) (496 m) – vrch severně od obce Hvozdec v okrese Beroun 
 22. Kamenný vrch (Bechyňská pahorkatina) (500 m) – vrch východně od vsi Doubrava,části obce Chrášťany v okrese České Budějovice 
 23. Kamenný vrch (Rumburská pahorkatina) (509 m) – vrch jižně od vsi Vlčí Hora, části města Krásná Lípa v okrese Děčín 
 24. Kamenný vrch (Melčská vrchovina) (518 m) – vrch severně od obce Větřkovice v okrese Opava 
 25. Kamenný vrch (Hornobenešovská vrchovina) (518 m) – vrch jižně od obce Horní Životice v okrese Bruntál 
 26. Kamenný vrch (Petrohradská pahorkatina) (529 m) – vrch severovýchodně od vsi Kosobody, části obce Jesenice v okrese Rakovník 
 27. Kamenný vrch (Lichnovská pahorkatina) (531 m) – vrch jižně od obce Brantice v okrese Bruntál 
 28. Kamenný vrch (Hlubocká pahorkatina) (535 m) – vrch jihozápadně od vsi Červený Újezdec, části města Lišov v okrese České Budějovice 
 29. Kamenný vrch (Číměřská vrchovina) (536 m) – vrch jižně od obce Horní Pěna v okrese Jindřichův Hradec 
 30. Kamenný vrch (Lubská vrchovina) (544 m) – vrch severně od města Plesná v okrese Cheb 
 31. Kamenný vrch (Kozlovský hřbet) (554 m) – vrch západně od obce Semanín v okrese Ústí nad Orlicí 
 32. Kamenný vrch (Lužská pahorkatina) (562 m) – vrch severně od města Skalná v okrese Cheb 
 33. Kamenný vrch (Hřebečovský hřbet) (570 m) – vrch východně od vsi Horní Houžovec, části okresního města Ústí nad Orlicí 
 34. Kamenný vrch (Kocléřovský hřbet, Hajnice) (577 m) – vrch jihozápadně od obce Hajnice v okrese Trutnov 
 35. Kamenný vrch (Kocléřovský hřbet, Kocbeře) (579 m) – vrch severně od obce Kocbeře v okrese Trutnov 
 36. Kamenný vrch (Jedlovský hřbet) (586 m) – vrch severozápadně od obce Mařenice v okrese Česká Lípa 
 37. Kamenný vrch (Polická pánev) (587 m) – vrch severovýchodně od města Teplice nad Metují v okrese Náchod 
 38. Kamenný vrch (Železné hory) (587 m) – vrch východně od městyse Trhová Kamenice v okrese Chrudim 
 39. Kamenný vrch (Štěpánovská planina) (606 m) – vrch severozápadně od obce Skřípov v okrese Prostějov 
 40. Kamenný vrch (Krasíkovská vrchovina) (608 m) – vrch jižně od obce Lestkov v okrese Tachov 
 41. Kamenný vrch (Plešivecká vrchovina) (626 m) – vrch severozápadně od města Přimda v okrese Tachov 
 42. Kamenný vrch (Loketská vrchovina) (628 m) – vrch severně od obce Andělská Hora v okrese okres Karlovy Vary 
 43. Kamenný vrch (Michalovohorská vrchovina) (635 m) – vrch jihovýchodně od vsi Dolní Kramolín, části městyse Chodová Planá v okrese Tachov 
 44. Kamenný vrch (Zašovický hřbet) (635 m) – vrch severně od městyse Heraltice v okrese Třebíč 
 45. Kamenný vrch (Polická stupňovina) (638 m) – vrch severozápadně od vsi Zdoňov, části města Teplice nad Metují v okrese Náchod 
 46. Kamenný vrch (Špičácká vrchovina) (651 m), správně Kamenný kopec (Špičácká vrchovina, 651 m) – vrch severovýchodně od vsi Vysoká, části krajského města Jihlava 
 47. Kamenný vrch (Litoměřické středohoří) (656 m) – vrch jižně od vsi Němčí, části obce Malečov v okrese Ústí nad Labem 
 48. Kamenný vrch (Světlohorská vrchovina) (665 m) – vrch jihovýchodně od města Vrbno pod Pradědem v okrese Bruntál 
 49. Kamenný vrch (Kostomlatské středohoří) (670 m) – vrch jihovýchodně od obce Kostomlaty pod Milešovkou v okrese Teplice 
 50. Kamenný vrch (Kunžacká vrchovina, 670 m) – vrch východně od města Nová Bystřice v okrese Jindřichův Hradec 
 51. Kamenný vrch (Kunžacká vrchovina, 689 m) – vrch severozápadně od vsi Vitíněves, části obce Staré Město pod Landštejnem v okrese Jindřichův Hradec 
 52. Kamenný vrch (Henzličská vrchovina) (690 m) – vrch severozápadně od obce Polnička v okrese Žďár nad Sázavou 
 53. Kamenný vrch (Břidličenská pahorkatina) (709 m) – vrch východně od vsi Arnoltice, části obce Huzová v okrese Olopmouc 
 54. Kamenný vrch (Jihlavské vrchy) (710 m) – vrch jihozápadně od vsi Nová Ves, části obce Batelov v okrese Jihlava 
 55. Kamenný vrch (Havranská vrchovina) (714 m) – vrch severozápadně od obce Lesná (v k.ú. Milíře u Tachova) v okrese Tachov 
 56. Kamenný vrch (Doupovské hory) (716 m) – vrch východně od obce Velichov ve vojenském újezdu Hradiště v okrese Karlovy Vary 
 57. Kamenný vrch (Bulgatská vrchovina) (733 m) – vrch severně od vsi Jaronín, části obce Brloh v okrese Český Krumlov 
 58. Kamenný vrch (Málkovská vrchovina) (739 m) – vrch jihozápadně od obce Třemešné v okrese Tachov 
 59. Kamenný vrch (Dyleňský les) (750 m) – vrch západně od vsi Žďár, části obce Chodský Újezd v okrese Tachov 
 60. Kamenný vrch (Jindřichovická vrchovina) (752 m) – vrch jihozápadně od vsi Čirá, části města Kraslice v okrese Sokolov 
 61. Kamenný vrch (Boletická vrchovina) (765 m) – vrch severně od obce Hořice na Šumavě v okrese Český Krumlov 
 62. Kamenný vrch (Leopoldovská vrchovina) (780 m) – vrch jihovýchodně od vsi Bělá, části obce Malonty v okrese Český Krumlov 
 63. Kamenný vrch (Žďárské vrchy) (803 m) – vrch západně od obce Herálec v okrese Žďár nad Sázavou 
 64. Kamenný vrch (Knížecí hornatina) (893 m) – vrch na severním okraji Vojenského újezdu Boletice v okrese Český Krumlov 
 65. Kamenný vrch (Rudolická hornatina) (842 m) – vrch jižně od obce Brandov v okrese Most 
 66. Kamenný vrch (Knížecí pláně) (902 m) – vrch západně od vsi Nový Dvůr obce Zdíkov v okrese Prachatice 
 67. Kamenný vrch (Přísečnická hornatina) (963 m) – vrch západně od městyse Kovářská v okrese Chomutov 
 68. Kamenný vrch (Hanušovická vrchovina) (964 m) – vrch severovýchodně od obce Nový Malín v okrese Šumperk 
 69. Kamenný vrch (Orlické hory) (1037 m) – vrch východně od obce Sedloňov v okrese Rychnov nad Kněžnou 
a dále
 80. Rýdečský kamenný vrch (483 m) – vrch severně nad vsí Rýdeč, částí obce Malečov v okrese Ústí nad Labem 
 81. Kamenné vrchy (489 m) – vrch jihozápadně od obce Račice v okrese Rakovník 

také chráněná území:
 Kamenný vrch (přírodní rezervace) – přírodní rezervace v Novém Lískovci, městské části statutárního města Brno 
 Kamenný vrch (přírodní památka, okres Liberec) – přírodní památka na Kamenném vrchu u Horní Řasnice 
 Kamenný vrch (přírodní památka, okres Třebíč) – přírodní památka cca 600 m jižně od vrcholu Kamenného vrchu v okrese Třebíč 
 Kamenný vrch u Křenova – přírodní památka na Kamenném vrchu v okrese Česká Lípa 
 Kamenný vrch u Kurdějova – přírodní památka na svazích Kamenného vrchu v okrese Břeclav 

a sídla:
 Sídliště Kamenný Vrch – sídliště v Novém Lískovci, městské části statutárního města Brno 
 Sídliště Kamenný Vrch (Ústí nad Labem) – sídliště ve Střekově, městské části statutárního města Ústí nad Labem 
 Kamenný vrch (ulice, Chomutov) – ulice ve statutárním městě Chomutov 

Také kopce na Slovensku:
 Kamenný vrch (303 m) – vrch severozápadně od obce Lišov v okrese Krupina – (48°14'2.384"N, 18°51'0.569"E)
 Kamenný vrch (369 m) – vrch jižně od obce Selce v okrese Krupina – (48°13'50.161"N, 19°1'57.063"E)
 Kamenný vrch (442 m) – vrch severovýchodně od obce Kosihovce v okrese Veľký Krtíš – (48°11'15.005"N, 19°12'15.376"E)
 Kamenný vrch (501 m) – vrch ve vojenském újezdu Lešť v okrese Zvolen – (48°18'32.591"N, 19°18'5.186"E)
 Kamenný vrch (505 m) – vrch severovýchodně od obce Hvozdnica v okrese Bytča – (49°12'59.785"N, 18°29'40.096"E)
 Kamenný vrch (514 m) – vrch východně od obce Hôrka nad Váhom v okrese Nové Mesto nad Váhom – (48°43'10.519"N, 17°56'8.620"E)
 Kamenný vrch (596 m) – vrch jihozápadně od obce Beluj v okrese Banská Štiavnica – (48°20'10.235"N, 18°52'32.667"E)
 Kamenný vrch (692 m) – vrch jižně od obce Podolínec v okrese Stará Ľubovňa – (49°14'36.483"N, 20°31'53.147"E)
 Kamenný vrch (699 m) – vrch východně od obce Veľké Rovné v okrese Bytča – (49°17'5.686"N, 18°36'19.958"E)
 Kamenný vrch (720 m) – vrch jižně od obce Veľká Lehota v okrese Žarnovica – (48°26'41.673"N, 18°33'24.245"E)
 Kamenný vrch (738 m) – vrch západně od obce Žakovce v okrese Kežmarok – (49°4'52.633"N, 20°22'34.969"E)
 Kamenný vrch (778 m) – vrch východně od obce Poniky v okrese Banská Bystrica – (48°42'12.762"N, 19°21'8.171"E)
 Kamenný vrch (938 m) – vrch severně od obce Lomná v okrese Námestovo – (49°22'23.443"N, 19°18'9.824"E)
 Kamenný vrch (968 m) – vrch jižně od obce Pohorelá v okrese Brezno – (48°50'20.419"N, 20°0'26.061"E)